vampir, nadnaravno biće koje se pojavljuje u mnogim svjetskim mitologijama
 vampirski šišmiši, vrsta tropskog šišmiša, 
 vampir (zrakoplov), vojni zrakoplov kojeg je proizvodila britanska tvrtka British Aerospace
 Vampir (kratka priča), kratka priča Johna Polidoria
 vampir (biljka),  biljka (Oenothera biennis) iz porodice Oenotheraceae; pupaljka